Mah Parwar Begum (f. en Teherán, Irán, 13 de diciembre de 1941) fue la segunda reina consorte de Afganistán. Perteneció al clan (khel) Babakar y fue la tercera hija del Sardar Mohammed Asif Khan y de su segunda esposa, Murwarid Begum. Ella fue la única esposa de Mohammed Nadir Shah y la madre de Mohammed Zahir Shah, ambos reyes de Afganistán. Su hija Zamina Begum fue la 1ª Primera dama de Afganistán.

Ancestros

Referencias 

Mujeres
Nacidos en año desconocido
Fallecidos en 1941
Afganas del siglo XX
Fallecidos en Teherán